LBN est un code, qui signifie :
 Liban, 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3

Code